Johrenia westii är en flockblommig växtart som beskrevs av George Edward Post. Johrenia westii ingår i släktet Johrenia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
westii